KNA est un code, qui signifie :
 Saint-Christophe-et-Niévès,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN,

Code